Александр Баташев:
 Баташев, Александр Михайлович (?—1889) — гласный Ростовской городской думы, почётный гражданин Ростова-на-Дону.
 Баташев, Александр Степанович (1848—1912) — русский предприниматель, меценат; почётный гражданин Тулы.